Мозырский повет — административная единица в составе Минского воеводства Великого княжества Литовского (затем — Речи Посполитой). Центр повета — Мозырь.

Повет был создан в 1566 году в ходе административной реформы в Великом княжестве Литовском и первоначально входил в состав Киевского воеводства. В 1569 году, после Люблинской унии и перехода Киевского воеводства под власть Польского королевства, с согласия местной шляхты повет стал частью Минского воеводства в составе Великого княжества Литовского.

Границы повета проходили по реке Случь на северо-западе, по Припяти на западе (южнее находился Пинский повет), по Уборти на юго-западе (однако повет включал Лельчицы и окрестности), примерно совпадала с современными границами Беларуси и Украины на юге, шла примерно по реке Вить на юго-востоке, проходила западнее Василевич, доходила почти до верховий Ипы, проходила по течению Птичи и Орессы и южнее Червоного озера.

Повет посылал двух депутатов (послов) на вальный сейм Речи Посполитой. В середине XVII века в повете было 5 276 крестьянских хозяйств, а население составляло 42 206 человек.

Повет был ликвидирован в 1793 году после присоединения его территории к Российской империи в ходе второго раздела Речи Посполитой.

Примечания

Ссылки 
 Тэрыторыя, адміністрацыйны падзел. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў 2 тамах. Т.1. – Мінск, 2005. С. 34–39. 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom V, s. 339 

Поветы Великого княжества Литовского